Tuapakasiit bezeichnet:
 Tuapakasiit (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tuapakasiit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland